

Film
Fair Warning – film del 1925 diretto da Stephen Roberts
Fair Warning – film del 1937 diretto da Norman Foster

Musica 
 Fair Warning – album dei Van Halen del 1981
 Fair Warning – gruppo musicale hard rock tedesco
 Fair Warning – album dei Fair Warning del 1992